Ломоносове — село Нижньогірського району Автономної Республіки Крим.

 Ломоносове — колишнє селище в Городнянському районі Чернігівської області.
 Ломоносове — колишнє село в Красногвардійському районі Автономної Республіки Крим.